Большая Плесовская — деревня в Вагайском районе Тюменской области России. Входит в состав Черноковского сельского поселения.

География 
Деревня находится не далеко от реки Вагай. Автомобильное сообщение.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района